Первая хорватская футбольная лига 1993/1994 () — 3-й сезон чемпионата Хорватии по футболу. Он начался 20 августа 1993 года и закончился 12 июня 1994 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на hrnogomet.com 
 Чемпионат Хорватии на rsssf.com

1993/1994
Хорватия
Хорватия
Спорт в Хорватии в 1993 году
Спорт в Хорватии в 1994 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994